Ифугао:

 Ифугао — провинция Филиппин
 Ифугао — один из горных народов острова Лусон
 Ифугао — язык западно-австронезийской группы
 Ифугао — река на Филиппинах